Яновице-над-Углавоу (), () — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края. Расположен на севере края на реке Углава в 8 км юго-западнее административного центра г. Клатови.

Демография 
Население на начало 2019 года составляло 2 270 человек.

Источник: Czeski Urząd Statystyczny

История 
Первое письменное упоминание о Яновице-над-Углавоу встречается в 1290 году, хотя поселение здесь существовало ранее. Яновице-над-Углавоу был основан недалеко от брода на реке Углава близ важного сухопутного торгового маршрута, который соединял Баварию и чешские земли. Во второй половине XIII-го века здесь была построена ранняя готическая церковь и замок. В XIV веке было построено городское укрепление с тремя воротами, и поселение получило статус города. Позже принадлежал королю Чехии Иоганну Люксембургскому, который в 1327 году продал его Петру I из Рожмберка.

В 1869 г. основано первое отделение почты. В 1873—1877 гг. была построена железнодорожная линия Пльзень — Клатови — Железна-Руда со станцией в Яновице-над-Углавоу.

С 1939 года — в составе Протектората Богемии и Моравии.

Достопримечательности 
В городе имеется 11 памятников культуры.
 Руины замка
 Церковь Иоанна Крестителя второй половины XIII-го века
 Еврейское кладбище, насчитывающее более 250 надгробий, в том числе самая старая разборчивая надгробная плита датируется 1705 годом и мемориал жертвам Холокоста
 Памятник на могиле погибших на транспорте
 Водяная мельница
Другие исторические объекты:
 Старая ратуша
 Бывший ресторан U Koblerů
 Здание общества «Сокол» .

Известные уроженцы 
 Бейвл, Ярослав (1941—2016) — чешский художник, медальер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края